Cauchi – tribù germaniche
 Cauchi – cognome maltese
 Denis Cauchi – calciatore maltese (1965)
 Gaia Cauchi – cantante maltese
 Nikol Joseph Cauchi – vescovo maltese
 Tony Cauchi – calciatore maltese (1935)